Federació Panamericana de Karate, màxima institució reguladora del karate a Amèrica
 Partit de la Llibertat de Caríntia (del seu nom en alemany Freiheitlichen Partei in Kärnten), partit polític de Caríntia (Àustria)
 FPK Pascal (de l'acrònim del seu autor Florian Paul Klämpfl), programari lliure compilador de llenguatge Pascal